Duarte – w języku hiszpańskim i portugalskim, inna forma imienia Eduardo (pol. Edward)
 Duarte I – król Portugalii
 Duarte – prowincja Dominikany
 Pico Duarte – najwyższy szczyt Dominikany
 Duarte (ur. 1980, Arraiolos, Évora) – portugalski piosenkarz fado
 Duarte – miasto w Stanach Zjednoczonych

Przypisy